Fatet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fatet (Lemland, Åland), 
 Fatet, Pargas, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar